Bolesław Lewandowski (1912–1981) – polski dyrygent i kompozytor
 Bolesław Lewandowski (ur. 1935) – polski piłkarz